

Персоналії 
 Духовний Бенціон Ізраїльович (1886—1937) — єврейський громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради.
 Девід Духовний (1960) — американський кіноактор.
 Духовний Лев Фішелевич (* 1945) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Духовний Леонід Самійлович (1938) — діяч руху т. зв. авторської пісні часів СРСР.
 Духовний Олександр (1950) — головний рабин Києва і України (серед громад прогресивного юдаїзму).

Примітки